Хоняки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хоняки — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Хоняки — посёлок в Чунском районе Иркутской области.